St John's Wood – distretto della Città di Westminster (Londra) 
 St. John's Wood – stazione della metropolitana di Londra